Боб и Майк Брайан обыграли в финале Лукаша Длоуги и Леандра Паеса 7-6(5), 7-6(10).

Прошлогодние победители турнира Симон Аспелин и Юлиан Ноул проиграли во втором раунде Игорю Куницыну и Дмитрию Турсунову.

Сеянные 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Третий раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Третий раунд)
  Йонас Бьоркман /  Кевин Ульетт (Второй раунд)
  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул (Второй раунд)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Финал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски ''(Первый раунд)

<li>  Пол Хенли /  Джордан Керр (Первый раунд)
<li>  Арно Клеман /  Микаэль Льодра (Первый раунд, отказ)
<li>  Мартин Дамм /  Павел Визнер (Третий раунд)
<li>  Пабло Куэвас /  Луис Орна (Второй раунд)
<li>  Джефф Кутзе /  Рогир Вассен (Первый раунд)
<li>  Максим Мирный /  Джейми Маррей (Первый раунд)
<li>  Марсело Мело /  Андре Са (Третий раунд)
<li>  Жюльен Беннето /  Николя Маю (Второй раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые